

Mensen
Jules Verne (1828–1905), een Franse schrijver en pionier in het sciencefictiongenre.
Michel Verne (1861–1925), een schrijver en filmmaker. Hij was de zoon van Jules Verne.
Verne Gagne (1926–2015), een Amerikaans voormalig professioneel worstelaar, footballspeler, promotor en professioneel worsteltrainer.
Verne Troyer (born 1969), een Amerikaans acteur en stuntman.

Plaatsen
Verne (Doubs), een gemeente in het Franse departement Doubs, regio Bourgogne-Franche-Comté.